Stati Uniti d'America
Itasca – villaggio della Contea di DuPage, Illinois
Itasca – città della Contea di Hill, Texas
Lago Itasca – lago del Minnesota